Saint-Victor (Allier) – francuska gmina w regionie Owernia
 Saint-Victor (Cantal) – francuska gmina w regionie Owernia
 Saint-Victor (Dordogne) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Saint-Victor (Ardèche) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy
 Saint-Victor (Marseille) – opactwo w Vieux-Port (Marsylia) 
 Saint-Victor (Paris) – opactwo w Dzielnicy Łacińskiej Paryża